Lakatos Béla (?) magyar roma politikus, a Fidesz korábbi tagja, a Momentum Mozgalom jelenlegi tagja
 Lakatos Béla (1984) magyar labdarúgó